Traveling – singolo di Utada Hikaru del 2001
 Travelling – album dei Roxette del 2012
 Travelling – EP di Francesca Romana Fabris del 2012